Di seguito una lista di asteroidi dal numero 511001 al 512000 con data di scoperta e scopritore.

511001-511100 

|-
| 511001 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511002 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 511003 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511004 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511005 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 511006 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 511007 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 511008 - ||  ||  || WISE
|-
| 511009 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511010 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 511011 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 511012 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 511013 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 511014 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511015 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511016 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 511017 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 511018 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 511019 - ||  ||  || CSS
|-
| 511020 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 511021 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511022 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511023 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 511024 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 511025 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 511026 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511027 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511028 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511029 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511030 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511031 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 511032 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 511033 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511034 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 511035 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511036 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 511037 - ||  ||  || LONEOS
|-
| 511038 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 511039 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511040 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 511041 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 511042 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511043 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 511044 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 511045 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 511046 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 511047 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 511048 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511049 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511050 - ||  ||  || CSS
|-
| 511051 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 511052 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 511053 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511054 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511055 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 511056 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 511057 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 511058 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 511059 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 511060 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 511061 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511062 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511063 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511064 - ||  ||  || CSS
|-
| 511065 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 511066 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511067 - ||  ||  || CSS
|-
| 511068 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 511069 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511070 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511071 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511072 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 511073 - ||  ||  || OAM
|-
| 511074 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 511075 - ||  ||  || CSS
|-
| 511076 - ||  ||  || OAM
|-
| 511077 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 511078 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511079 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511080 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511081 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 511082 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 511083 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 511084 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511085 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 511086 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511087 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511088 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511089 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511090 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511091 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511092 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511093 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 511094 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 511095 - ||  ||  || CSS
|-
| 511096 - ||  ||  || CSS
|-
| 511097 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511098 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 511099 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511100 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|}

511101-511200 

|-
| 511101 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 511102 - ||  ||  || CSS
|-
| 511103 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 511104 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511105 - ||  ||  || CSS
|-
| 511106 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511107 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511108 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 511109 - ||  ||  || WISE
|-
| 511110 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511111 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 511112 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 511113 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 511114 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 511115 - ||  ||  || OAM
|-
| 511116 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 511117 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 511118 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 511119 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511120 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 511121 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 511122 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 511123 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 511124 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 511125 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 511126 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511127 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 511128 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511129 - ||  ||  || CSS
|-
| 511130 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 511131 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511132 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 511133 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511134 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 511135 - ||  ||  || WISE
|-
| 511136 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511137 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511138 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511139 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511140 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
| 511141 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511142 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 511143 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 511144 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 511145 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 511146 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511147 - ||  ||  || LONEOS
|-
| 511148 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511149 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511150 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511151 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511152 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511153 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511154 - ||  ||  || WISE
|-
| 511155 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 511156 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511157 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511158 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 511159 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511160 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 511161 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511162 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
| 511163 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511164 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 511165 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 511166 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511167 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511168 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511169 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 511170 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511171 - ||  ||  || WISE
|-
| 511172 - ||  ||  || CSS
|-
| 511173 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 511174 - ||  ||  || CSS
|-
| 511175 - ||  ||  || WISE
|-
| 511176 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511177 - ||  ||  || CSS
|-
| 511178 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511179 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 511180 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511181 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 511182 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511183 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 511184 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511185 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 511186 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511187 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 511188 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 511189 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 511190 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511191 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511192 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 511193 - ||  ||  || CSS
|-
| 511194 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 511195 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 511196 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511197 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 511198 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 511199 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 511200 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|}

511201-511300 

|-
| 511201 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 511202 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511203 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511204 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511205 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511206 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511207 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 511208 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511209 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 511210 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 511211 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 511212 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 511213 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511214 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511215 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 511216 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 511217 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 511218 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 511219 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 511220 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511221 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511222 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 511223 - ||  ||  || LONEOS
|-
| 511224 - ||  ||  || CSS
|-
| 511225 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 511226 - ||  ||  || CSS
|-
| 511227 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511228 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 511229 - ||  ||  || WISE
|-
| 511230 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511231 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511232 - ||  ||  || WISE
|-
| 511233 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 511234 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511235 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511236 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 511237 - ||  ||  || CSS
|-
| 511238 Cuixiangqun||  ||  || PMO NEO Survey Program
|-
| 511239 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511240 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 511241 - ||  ||  || WISE
|-
| 511242 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 511243 - ||  ||  || WISE
|-
| 511244 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511245 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511246 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511247 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 511248 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511249 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511250 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 511251 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511252 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511253 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 511254 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 511255 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 511256 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 511257 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 511258 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511259 - ||  ||  || WISE
|-
| 511260 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 511261 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511262 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511263 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 511264 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 511265 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 511266 - ||  ||  || WISE
|-
| 511267 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 511268 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511269 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511270 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511271 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511272 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 511273 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 511274 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 511275 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511276 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 511277 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 511278 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 511279 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511280 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 511281 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 511282 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 511283 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 511284 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511285 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 511286 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 511287 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 511288 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 511289 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 511290 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 511291 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 511292 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 511293 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511294 - ||  ||  || WISE
|-
| 511295 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 511296 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 511297 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 511298 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 511299 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511300 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|}

511301-511400 

|-
| 511301 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 511302 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 511303 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 511304 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 511305 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 511306 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511307 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 511308 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 511309 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 511310 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 511311 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 511312 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 511313 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 511314 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 511315 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 511316 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 511317 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 511318 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 511319 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511320 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 511321 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 511322 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 511323 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 511324 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 511325 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511326 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 511327 - ||  ||  || CSS
|-
| 511328 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 511329 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 511330 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511331 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 511332 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511333 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511334 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 511335 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 511336 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 511337 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511338 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 511339 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511340 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 511341 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511342 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 511343 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 511344 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511345 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 511346 - ||  ||  || WISE
|-
| 511347 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511348 - ||  ||  || WISE
|-
| 511349 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511350 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 511351 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511352 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511353 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 511354 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 511355 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 511356 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 511357 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511358 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511359 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 511360 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 511361 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 511362 - ||  ||  || LONEOS
|-
| 511363 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511364 - ||  ||  || WISE
|-
| 511365 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 511366 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 511367 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511368 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 511369 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511370 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511371 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 511372 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 511373 - ||  ||  || WISE
|-
| 511374 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511375 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 511376 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511377 - ||  ||  || WISE
|-
| 511378 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 511379 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511380 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511381 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511382 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 511383 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 511384 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 511385 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 511386 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 511387 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 511388 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 511389 - ||  ||  || CSS
|-
| 511390 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511391 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 511392 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 511393 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 511394 - ||  ||  || LONEOS
|-
| 511395 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 511396 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511397 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 511398 - ||  ||  || CSS
|-
| 511399 - ||  ||  || WISE
|-
| 511400 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|}

511401-511500 

|-
| 511401 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511402 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 511403 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511404 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511405 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 511406 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511407 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 511408 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 511409 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 511410 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 511411 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 511412 - ||  ||  || WISE
|-
| 511413 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 511414 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511415 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 511416 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 511417 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 511418 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 511419 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 511420 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511421 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511422 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 511423 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 511424 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 511425 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 511426 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 511427 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 511428 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 511429 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 511430 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 511431 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 511432 - ||  ||  || WISE
|-
| 511433 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511434 - ||  ||  || CSS
|-
| 511435 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511436 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511437 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511438 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511439 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 511440 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
| 511441 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 511442 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511443 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 511444 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 511445 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511446 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511447 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 511448 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 511449 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511450 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 511451 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 511452 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 511453 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 511454 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
| 511455 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511456 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 511457 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 511458 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 511459 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 511460 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 511461 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 511462 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511463 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 511464 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 511465 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 511466 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 511467 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 511468 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511469 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511470 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 511471 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511472 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 511473 - ||  ||  || WISE
|-
| 511474 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 511475 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511476 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 511477 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 511478 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 511479 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 511480 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 511481 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511482 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 511483 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 511484 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 511485 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511486 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511487 - ||  ||  || CSS
|-
| 511488 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 511489 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 511490 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511491 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 511492 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 511493 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
| 511494 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 511495 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 511496 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 511497 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511498 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 511499 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 511500 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|}

511501-511600 

|-
| 511501 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 511502 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 511503 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511504 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511505 - ||  ||  || CSS
|-
| 511506 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 511507 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 511508 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 511509 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511510 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511511 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 511512 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511513 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 511514 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511515 - ||  ||  || CSS
|-
| 511516 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 511517 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 511518 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511519 - ||  ||  || CSS
|-
| 511520 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 511521 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 511522 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 511523 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 511524 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511525 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 511526 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 511527 - ||  ||  || CSS
|-
| 511528 - ||  ||  || CSS
|-
| 511529 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511530 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 511531 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 511532 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511533 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 511534 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 511535 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511536 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 511537 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 511538 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511539 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 511540 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 511541 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511542 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
| 511543 - ||  ||  || CSS
|-
| 511544 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 511545 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 511546 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511547 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 511548 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511549 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 511550 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 511551 - ||  ||  || Outer Solar System Origins Survey
|-
| 511552 - ||  ||  || Outer Solar System Origins Survey
|-
| 511553 - ||  ||  || Outer Solar System Origins Survey
|-
| 511554 - ||  ||  || Outer Solar System Origins Survey
|-
| 511555 - ||  ||  || Outer Solar System Origins Survey
|-
| 511556 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 511557 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511558 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 511559 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 511560 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 511561 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511562 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 511563 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 511564 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 511565 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511566 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 511567 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 511568 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 511569 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511570 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511571 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511572 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511573 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 511574 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511575 - ||  ||  || CSS
|-
| 511576 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 511577 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 511578 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 511579 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 511580 - ||  ||  || CSS
|-
| 511581 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 511582 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 511583 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 511584 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 511585 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 511586 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 511587 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 511588 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511589 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 511590 - ||  ||  || LONEOS
|-
| 511591 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 511592 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 511593 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 511594 - ||  ||  || CSS
|-
| 511595 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 511596 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511597 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 511598 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 511599 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511600 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|}

511601-511700 

|-
| 511601 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 511602 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 511603 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511604 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 511605 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 511606 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 511607 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511608 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511609 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511610 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 511611 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511612 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 511613 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 511614 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 511615 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 511616 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511617 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 511618 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 511619 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511620 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 511621 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511622 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 511623 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511624 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 511625 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511626 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511627 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 511628 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 511629 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 511630 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 511631 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511632 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 511633 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511634 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 511635 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 511636 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 511637 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 511638 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 511639 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511640 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 511641 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 511642 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511643 - ||  ||  || CSS
|-
| 511644 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 511645 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511646 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 511647 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511648 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 511649 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511650 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 511651 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 511652 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511653 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 511654 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 511655 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 511656 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511657 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511658 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511659 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 511660 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511661 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511662 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511663 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 511664 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511665 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511666 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511667 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 511668 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 511669 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511670 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 511671 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 511672 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 511673 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511674 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 511675 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 511676 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 511677 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 511678 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 511679 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511680 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 511681 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 511682 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 511683 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 511684 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511685 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 511686 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511687 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511688 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511689 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 511690 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 511691 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 511692 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511693 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 511694 - ||  ||  || CSS
|-
| 511695 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 511696 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 511697 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511698 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 511699 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 511700 - ||  ||  || CSS
|-
|}

511701-511800 

|-
| 511701 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511702 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 511703 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 511704 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 511705 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 511706 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511707 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 511708 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511709 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 511710 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511711 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 511712 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 511713 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511714 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511715 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 511716 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 511717 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511718 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511719 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511720 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511721 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511722 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511723 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 511724 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 511725 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 511726 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511727 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511728 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 511729 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511730 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511731 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511732 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511733 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 511734 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511735 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 511736 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 511737 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 511738 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511739 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 511740 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511741 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 511742 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511743 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511744 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511745 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511746 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 511747 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511748 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511749 - ||  ||  || CSS
|-
| 511750 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 511751 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 511752 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511753 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 511754 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 511755 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 511756 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511757 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 511758 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 511759 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 511760 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 511761 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 511762 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 511763 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 511764 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 511765 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 511766 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 511767 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 511768 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511769 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 511770 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 511771 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511772 - ||  ||  || CSS
|-
| 511773 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 511774 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 511775 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511776 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511777 - ||  ||  || CSS
|-
| 511778 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 511779 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 511780 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511781 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 511782 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 511783 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 511784 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 511785 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511786 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 511787 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 511788 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 511789 - ||  ||  || CSS
|-
| 511790 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 511791 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
| 511792 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
| 511793 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511794 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 511795 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 511796 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511797 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511798 - ||  ||  || CSS
|-
| 511799 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511800 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|}

511801-511900 

|-
| 511801 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 511802 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511803 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 511804 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511805 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 511806 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511807 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 511808 - ||  ||  || CSS
|-
| 511809 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 511810 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 511811 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 511812 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511813 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 511814 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 511815 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511816 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511817 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511818 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511819 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 511820 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 511821 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 511822 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511823 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 511824 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 511825 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 511826 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 511827 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 511828 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 511829 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 511830 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511831 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511832 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 511833 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 511834 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 511835 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511836 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 511837 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511838 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 511839 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 511840 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 511841 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 511842 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511843 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511844 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511845 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 511846 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 511847 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511848 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 511849 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 511850 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 511851 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511852 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 511853 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 511854 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511855 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511856 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511857 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 511858 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511859 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511860 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511861 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 511862 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 511863 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511864 - ||  ||  || CSS
|-
| 511865 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511866 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 511867 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 511868 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511869 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 511870 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 511871 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 511872 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511873 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 511874 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 511875 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511876 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 511877 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511878 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511879 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 511880 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 511881 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511882 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511883 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511884 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 511885 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 511886 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 511887 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 511888 - ||  ||  || CSS
|-
| 511889 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511890 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 511891 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 511892 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511893 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 511894 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 511895 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511896 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 511897 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511898 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 511899 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 511900 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|}

511901-512000 

|-
| 511901 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 511902 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511903 - ||  ||  || WISE
|-
| 511904 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511905 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511906 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511907 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511908 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 511909 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511910 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511911 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 511912 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511913 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 511914 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 511915 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 511916 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 511917 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511918 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 511919 - ||  ||  || OAM
|-
| 511920 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 511921 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 511922 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 511923 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 511924 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511925 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 511926 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511927 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511928 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 511929 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 511930 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511931 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 511932 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 511933 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 511934 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511935 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511936 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511937 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511938 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 511939 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
| 511940 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511941 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 511942 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 511943 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511944 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 511945 - ||  ||  || CSS
|-
| 511946 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511947 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511948 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511949 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511950 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 511951 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511952 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 511953 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 511954 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 511955 -||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511956 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 511957 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 511958 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511959 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511960 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 511961 - ||  ||  || CSS
|-
| 511962 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 511963 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511964 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 511965 - ||  ||  || WISE
|-
| 511966 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 511967 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 511968 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 511969 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511970 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511971 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511972 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 511973 - ||  ||  || WISE
|-
| 511974 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511975 - ||  ||  || WISE
|-
| 511976 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 511977 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511978 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 511979 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 511980 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 511981 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 511982 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 511983 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 511984 - ||  ||  || WISE
|-
| 511985 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 511986 - ||  ||  || CSS
|-
| 511987 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 511988 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511989 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 511990 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 511991 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 511992 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511993 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 511994 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511995 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 511996 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 511997 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 511998 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 511999 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 512000 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|}

Collegamenti esterni 
 
 

0511001